«Light Me Up» — дебютний студійний альбом американського рок-гурту The Pretty Reckless. В США альбом вийшов 27 серпня 2010 року.

Список пісень

Північно- і Південноамериканське видання

Чарти

Примітки 

Альбоми The Pretty Reckless
Альбоми Interscope Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Дебютні альбоми 2010